Depenau steht für:

 ein Landgut in der Gemeinde Stolpe, siehe Stolpe (Holstein) #Gut Depenau
 ein Fluss in Holstein, siehe Alte Schwentine
 Depenau (Lübeck), eine Straße in Lübeck

Personen:
 David Depenau (* 1970), deutscher Hotelier und Autor
 Willi Depenau (1884–1952), deutscher Bühnenbildner und Filmarchitekt

Siehe auch:
 Diepenau
 Düpenau